Pierrefitte (Corrèze)
 Pierrefitte (Creuse)
 Pierrefitte (Deux-Sèvres)
 Pierrefitte (Vosges)
ook:
Pierrefitte-en-Auge,  Calvados 
Pierrefitte-en-Beauvaisis, Oise 
Pierrefitte-en-Cinglais,  Calvados 
Pierrefitte-ès-Bois,  Loiret 
Pierrefitte-Nestalas,  Hautes-Pyrénées
Pierrefitte-sur-Aire,  Meuse 
Pierrefitte-sur-Loire, Allier 
Pierrefitte-sur-Sauldre,  Loir-et-Cher
Pierrefitte-sur-Seine,  Seine-Saint-Denis